Copa Conmebol 1994 var en fotbollsturnering mellan sydamerikanska klubblag, och 1994 års upplaga var den andra av turneringen. Alla länder i CONMEBOL, förutom Colombia, ställde upp med minst ett lag vardera. De länder som hade fler än ett lag var Uruguay, som hade två lag; Argentina med tre; samt Brasilien med fem lag. Detta innebar totalt 16 lag som ställdes varandra i en utslagsturnering som inleddes med åttondelsfinaler. Till slut vann São Paulo turneringen och därmed sin första titel. Detta efter en finalseger mot Peñarol, där São Paulo vann med 6-1 i första matchen, förlorade med 3-0 i den andra - men vann turneringen med 6-4 totalt. Därutöver besegrade de Grêmio i åttondelsfinalen, Sporting Cristal i kvartsfinalen och Corinthians i semifinalen.

Slutspelsträd

Källor

1994 i Sydamerika
1994
Fotbollssäsongen 1994